Гуммерт:
 Гуммерт, Яков (родом эстляндец) — капитан бомбардирской роты Преображенского полка, в другом источнике  Ив. Гуммерт.
 Гуммерт, Рудольф Августович (1862—1922) — российский музыкальный педагог, пианист и композитор.